Patrick Roy (ijshockeyspeler), Frans-Canadees ijshockeyspeler
Patrick Roy (politicus), Frans politicus